

Sigle 
 Damsel in distress  – Damigella in pericolo
 Disturbo Dissociativo dell'Identità  – categoria nosografica psichiatrica del DSM-IV
 Direct Inward Dialing – 
 Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro – in Italia è la dichiarazione, da parte di una persona abile al lavoro, con la quale si attesta il proprio stato di disoccupazione al fine di poter usufruire del supporto e dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego

Codici 
 did – codice ISO 639-3 della lingua didinga